District Sovetski (Altaj), een district in de Russische kraj Altaj
 District Sovetski (Chanto-Mansië), een district in het Russische autonome district Chanto-Mansië
 District Sovetski (Kirov), een district in de Russische oblast Kirov
 District Sovetski (Koersk), een district in de Russische oblast Koersk
 District Sovetski (Mari El), een district in de Russische autonome republiek Mari El
 District Sovetski (Rostov), een district in de Russische oblast Rostov
 District Sovetski (Saratov), een district in de Russische oblast Saratov
 District Sovetski (Stavropol), een district in de Russische kraj Stavropol